Департамент Тафи-дель-Валье  () — департамент в Аргентине в составе провинции Тукуман.

Территория — 2741 км². Население — 13,9 тыс.человек. Плотность населения — 5,1 чел./км².

Административный центр — Тафи-дель-Валье.

География 
Департамент расположен на северо-западе провинции Тукуман.

Департамент граничит:
 на севере — с провинцией Сальта
 на востоке — с департаментами Транкас, Тафи-Вьехо и Лулес
 на юго-востоке — с департаментом Фамаилья
 на юге — с департаментом Монтерос
 на западе — с провинцией Катамарка

Административное деление
Департамент включает 4 муниципалитета:

Тафи-дель-Валье
Амайча-дель-Валье
Колалао-дель-Валье
Эль-Мольяр

Важнейшие населенные пункты

Примечания 

Департаменты провинции Тукуман